Csehország
 Loučka, település az Olomouci járásban
 Loučka, település a Vsetíni járásban
 Loučka, település a Zlíni járásban
 Loučka, Lipník nad Bečvou településrésze a Přerovi járásban
 Loučka, Nový Jičín településrésze a Nový Jičín-i járásban
 Loučka, Rajhradice településrésze a Brno-vidéki járásban
 Lengyelország
 Loučka, település a Sziléziai vajdaságban